Žofie Braniborská (Žofie Braniborsko-Stendalská) (1300–1356) byla brunšvicko-lüneburská vévodkyně z jánské větve rodu Askánců.

Život a potomci 
Narodila se jako dcera braniborského markraběte Jindřicha I. a jeho manželky Anežky Bavorské. V roce 1327 se provdala za brunšvicko-lüneburského vévodu Magnuse I., jemuž porodila řadu děti, z nichž tyto dosáhly dospělosti:

 Magnus II. Brunšvicko-Lüneburský (1324–1373)
 Ludvík (zemřel v roce 1367)
 Albert II. Brunšvicko-Wolfenbüttelský (zemřel v roce 1395)
 Jindřich
 Ernest
 Matylda (zemřela 1354)
 Anežka (1343–1404)
 Žofie (asi 1340 – asi 1394)

Vývod z Předků

Odkazy

Reference 

Braniborští Askánci
Brunšvicko-lüneburské vévodkyně
Narození v roce 1300
Úmrtí v roce 1356
Ženy